German Masters 2020 – dziesiąty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2019/2020. Rozegrany został w dniach 29 stycznia – 2 lutego 2020 roku. Miejscem rozegrania była hala Tempodrom w Berlinie (Niemcy).

Nagrody 
Zwycięzca: 80 000 £
II miejsce: 35 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 2: 5000 £
Runda 1: 4000 £
Ostatnia 64: 3000 £

Najwyższy break: 5000 £

Łączna pula nagród: 400 000 £

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe fazy głównej turnieju 
 138, 134  John Higgins
 136, 133, 129, 120, 101, 101  Neil Robertson
 134, 108  Gary Wilson
 133, 106  Mark Williams
 132  Nigel Bond
 132  Scott Donaldson
 130  Elliot Slessor
 129, 127  Shaun Murphy
 126  Yuan Sijun
 122, 119, 114, 110, 100  Judd Trump
 122, 102  Luca Brecel
 122  Robbie Williams
 121  Graeme Dott
 119  Robert Milkins
 112  Michael Georgiou
 111, 110  Mitchell Mann
 108  Matthew Selt
 102  Akani Songsermsawad

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 20–22 grudnia 2019 w Barnsley Metrodome, Barnsley. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów.

Runda 1

Runda 2

Breaki stupunktowe fazy kwalifikacyjnej 

 143, 129  Tom Ford
 142, 137, 124  Michael Georgiou
 141  Hossein Vafaei
 140, 106  Robert Milkins
 140  Zhang Anda
 139, 137, 127, 109  Zhao Xintong
 135  John Astley
 135  Louis Heathcote
 134, 131  Yan Bingtao
 133  Liang Wenbo
 133  Zhou Yuelong
 132, 130  Kyren Wilson
 132, 103  Ricky Walden
 131, 111  Kacper Filipiak
 131  Kurt Maflin
 130  Xu Si
 126, 106  Dominic Dale
 126  Mark Davis
 124, 115  Stuart Bingham
 123, 113  Li Hang
 123, 105  Luca Brecel
 122  Kishan Hirani
 119  Jack Lisowski
 118  Allister Carter
 118  Fraser Patrick

 118  Joe Perry
 117  Sam Craigie
 116, 109, 107  Judd Trump
 115, 100, 100  Gary Wilson
 115  Ian Burns
 114, 102, 100  Ashley Carty
 114  Jimmy Robertson
 113  Soheil Vahedi
 111  Noppon Saengkham
 110  Alexander Ursenbacher
 110  Anthony Hamilton
 109  Bai Langning
 109  Lee Walker
 108, 101  Igor Figueiredo
 108  Sam Baird
 107  Andrew Higginson
 106  Barry Hawkins
 104, 103  David Gilbert
 104, 100  Matthew Stevens
 103  Fergal O’Brien
 102  Scott Donaldson
 101  Yuan Sijun
 100, 100  Neil Robertson
 100  Mark Selby
 100  Ryan Day

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 German Masters 2020 w serwisie snookerworld.pl
 worldsnooker.com

German Masters
2020 w Niemczech
Sport w Berlinie
2020 w snookerze